John Wood peut désigner :

 John Wood (?-1484), homme politique anglais du  siècle ;
 John Wood (1798-1880), homme politique britannique du  siècle ;
 John Wood (1812-1871), officier naval et explorateur britannique du  siècle ;
 John George Wood (1827-1889), auteur en histoire naturelle britannique ;
 John Fisher Wood (1852-1899), homme politique canadien en Ontario ;
 John Wood (1872-1921), arbitre anglais de football ;
 John Medley Wood (1827-1915), botaniste ptéridologue sud-africain d'origine britannique
 John Corry Wood (1869-1943), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 John Shirley Wood (1888-1966), « Major General » de l'armée américaine ;
 John Wood (1930-2011), acteur britannique.